

Лас-Вегас — місто, штат Невада
 Лас-Вегас — місто, штат Нью-Мексико

Див. також 
 Лас-Вегас-Стріп